Alexander Zverev era el defensor del títol, però va perdre davant de Rafael Nadal en la final per 1–6, 6–1 i 3–6. Va ser el 32è Masters 1000 que guanyava Rafa Nadal, que a més va recuperar el número 1 del rànking de l'ATP que Roger Federer li havia pres la setmana anterior.

Caps de sèrie 

 Rafael Nadal (campió)
 Alexander Zverev (final)
 Grígor Dimitrov (segona ronda)
 Marin Čilić (semifinals)
 Juan Martín del Potro (tercera ronda, retirat)
 Dominic Thiem (segona ronda)
 Kevin Anderson (segona ronda, retirat)
 John Isner (segona ronda)

  David Goffin (quarts de final)
 Pablo Carreño Busta (quarts de final)
 Novak Đoković (semifinals)
 Sam Querrey (primera ronda)
 Jack Sock (segona ronda)
 Diego Schwartzman (segona ronda)
 Tomáš Berdych (primera ronda)
 Lucas Pouille (segona ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Fase de classificació

Caps de sèrie

Classificats

Quadre classificatori

Primera secció

Segona secció

Tercera secció

Quarta secció

Cinquena secció

Sisena secció

Setena secció

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 

2018
ATP World Tour 2018